Monachus, el gènere que conté la foca monjo del Mediterrani
 Neomonachus, el gènere que conté la foca monjo de Hawaii i la foca monjo del Carib